Carlos Oswaldo Rúspoli y Morenés, duque de Sueca (San Sebastián, 5 de agosto de 1932-Madrid, 25 de octubre de 2016) fue un aristócrata español. Desde 1975 fue V duque de Sueca, V duque de Alcudia y XIX conde de Chinchón, los tres títulos con grandeza de España de primera clase.

Biografía 
Nacido en San Sebastián, sus padres fueron Camilo Carlos Adolfo Rúspoli y Caro, IV duque de Sueca y de la Alcudia, XVIII conde de Chinchón y V marqués de Boadilla del Monte, y María de Belén Morenés y Arteaga, XVIII condesa de Bañares. Su padre era tataranieto de Manuel Godoy y de María Teresa de Borbón y Vallabriga, y su madre nieta de los duques del Infantado.

En 1980 contrajo matrimonio canónico en el palacio del Infante Don Luis, propiedad de su familia, con María del Rosario Herbosch y Huidobro, hija del belga Olivier Herbosch Lodie y de la española María del Rosario Huidobro y Cavanilles. No tuvieron hijos, y ella falleció en febrero de 2016, ocho meses antes que su marido.

El duque tenía dos hermanos: Luis Rúspoli y Morenés, VII marqués de Boadilla del Monte, y Enrique Jaime Rúspoli y Morenés, XIX conde de Bañares.

Costados

Referencias 

Condes de España
Duques de España
Grandeza de España
Nacidos en San Sebastián
Fallecidos en Madrid